

Titre 

Ressources humaines est un film français de Laurent Cantet, sorti en 1999.

Management 
 La gestion des ressources humaines — anciennement la gestion du personnel — est l'ensemble des pratiques mises en œuvre pour administrer, mobiliser et développer les ressources humaines impliquées dans l'activité d'une organisation.

Voir aussi